Autonome Gruppe steht für:
Autonome (Teil der Bewegung allgemein)
Affinity Group (Aktivistengruppe)